Treću hrvatsku nogometnu ligu – Jug u sezoni 2012./2013. sačinjavali su klubovi s područja sljedećih županija: Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija.

Konačan poredak

Ljestvica strijelaca

Izvori 

2012./13. Jug
3-jug